Sikivie ist der Familienname der folgenden Personen:

 Paul Sikivie (* 1983), amerikanischer Jazzmusiker
 Pierre Sikivie (* 1949), amerikanischer Theoretischer Physiker